REK steht für:
 Rauschgifteinsatzkommando, eine bayerische Polizeieinheit
 Regionales Entwicklungskonzept, ein Instrument der Regionalplanung und der regionalen Wirtschaftsförderung
 Retardkapseln, eine Arzneiform, bei der der Arzneistoff verlangsamt freigesetzt wird
 Reykjavík, IATA-Code der Metropolregion in Island
 Bahnhof Edenkoben nach DS 100

Rek steht für:
 Rek (See), ein See in Ostafrika
 Rektaszension, in der Astronomie der Winkel zwischen dem Längenkreis des Frühlingspunktes bis zum Längenkreis
 Südwest-Dinka, eine nilotische Sprache

Rek ist der Name von:
 Vitold Rek (* 1955), polnischer Jazzkontrabassist

Siehe auch:
 REC
 Reck (Begriffsklärung)

Abkürzung